

Films 
 They (1993), televisiedrama
 They (2002), horrorfilm
 They (2017), dramafilm

Muziek 
 THEY., Amerikaans r&b-duo
 They (album) (1988), het tweede studioalbum van King Missile (Dog Fly Religion)
 They (single) (2005), van Jem